El Torneig d'Auckland 2011, conegut oficialment com el Heineken Open 2011, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 15 de gener de 2011 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

El tennista valencià David Ferrer va aconseguir el seu segon títol a Auckland després de la victòria el 2007.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011